O termo António I pode referir-se a:

 António I Acciajuoli
 António I do Kongo
 António da Lorena
 Antônio I de Mônaco
 António I de Portugal
 Antônio da Saxônia

Ver também 
 António de Portugal
 António de Bourbon, Duque de Vendôme, Duque de Vendôme

Desambiguações de antropônimos